Скок удаљ у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2006. у Москви одржано је 11. и 12. марта у Спортском центру „Олимпијски“.

Титулу освојену 2004. у Будимпешти није бранила Татјана Лебедева из Русије.

Земље учеснице 
Учествовала је 15 такмичарки из 11 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (2)
  (1)

Сатница

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2006. 
9. март 2006.

Најбољи резултати у 2006. години 
Десет најбољих атлетичарки године у скоку удаљ у дворани пре почетка првенства (10. марта 2006), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на СП 2012.

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за финале износила је 6,55 м (КВ), коју су испуниле 6 такмичарки, а 2 су се пласирале на основу постигнутог резултата. Такмичарке су биле подељене у две групе, са почетком у 12.00.,,

Финале 
,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати Светског првенства у дворани 2006. на сајту ИААФ 
 Резултати скока удаљ за жене на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2006.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици у дворани